Вячеслав Михайлович Войтас (1926—?) — советский работник строительной отрасли, Герой Социалистического Труда (1970).

Биография 
Работал бригадиром монтажников треста «Каховсельстрой», г. Новая Каховка, Херсонская область, Украинская ССР.

Рационализатор, соавтор патента: Кондуктор для монтажа колонн (25.08.1979), № документа 00681174.

Был членом КПСС. Избирался делегатом XXIV съезда КПСС и XXIV съезд Компартии Украины.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1971, за выдающиеся производственные успехи в выполнении задач пятилетнего плана).
 Награждён орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почёта, а также медалями.
 Почётный гражданин города Новая Каховка.

Примечания

Источники 
 Новая Каховка, фотоочерк (на украинском и русском языках). — Симферополь: Издательство «Таврия», 1976.

Ссылки 
 Новая Каховка // Мой город — Херсон

Члены КПСС
Персоны без указанного места рождения
Делегаты XXIV съезда КПСС
Почётные граждане Новой Каховки